Božidar Avramov (1990) – cestista bulgaro
 Krasimir Avramov (1972) – cantante bulgaro
 Vlada Avramov (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo